Суперкубок Вірменії з футболу 2013 — 16-й розіграш турніру. Матч відбувся 24 вересня 2013 року між чемпіоном Вірменії Ширак та володарем кубка Вірменії Пюніком.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt 

2013
Вірменія
2013 у Вірменії